|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2014
|-
| vorige: 2013 || volgende: geen || 
|}

De ADAC Formel Masters 2014 was het zevende en laatste kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 24 races in acht weekenden. Na dit seizoen werd het kampioenschap vervangen door het ADAC Formule 4-kampioenschap.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Autosport in Duitsland
Autosport in 2014